Shaker har flerew betydninger:

 Flaskeformet beholder til omrystning af blandingsdrikke. Kaldes også for en cocktailryster.
 Medlem af shaker-sekten.
 Shaker (instrument): Et hult musikinstrument der indeholder små korn. Normalt formet som en cylinder men andre former forekommer også. Lyden fremkommer ved at kornene slår imod indersiden af shakeren. I familie med ægget.

Kilder/henvisninger